Джбель-Бу-Насер () — гора в Марокко, расположенная в провинции Сефру, области Фес-Мекнес. Высота составляет 3326 м или 3340 м над уровнем моря.

География 
Джбель-Бу-Насер — самая высокая вершина Среднего Атласа, расположенная около Тирнеста с юга и Тинесмета с севера. Гора покрыта густыми кедровыми лесами и является самым популярным пунктом назначения горных туристов во всем Среднем Атласе.

Примечания

Ссылки 
 Geographic coordinates for Djebel Bou Naceur

Горы Марокко